metka – informacja o produkcie
 metka – wyrób z mięsa